Okeke ist der Familienname folgender Personen:

 Chibuike Okeke (* 1979), nigerianischer Fußballspieler 
 Chuma Okeke (* 1998), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hilary Paul Odili Okeke (* 1947), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Nnewi
 Uche Okeke (1933–2016), nigerianischer Künstler
 Valerian Okeke (* 1953), Erzbischof von Onitsha